L'édition 2022 du tournoi de tennis d'Allemagne se déroule du 13 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 500.

Faits marquants

Forfaits 
  Victoria Azarenka, remplacée par  Kaia Kanepi
  Paula Badosa, remplacée par  Aliaksandra Sasnovich
  Danielle Collins, remplacée par  Liudmila Samsonova
  Leylah Fernandez, remplacée par  Ekaterina Alexandrova
  Sofia Kenin, remplacée par  Veronika Kudermetova
  Madison Keys, remplacée par  Kateřina Siniaková
  Anett Kontaveit, remplacée par  Andrea Petkovic
  Jessica Pegula, remplacée par  Anhelina Kalinina
  Elena Rybakina, remplacée par  Ann Li
  Iga Świątek, remplacée par  Alizé Cornet

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
La Tunisienne Ons Jabeur remporte le 3e titre de sa carrière en battant en finale la Suissesse Belinda Bencic.

En double, la paire Storm Sanders / Kateřina Siniaková remporte le titre.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Allemagne
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Allemagne
Tennis en Allemagne en 2022
Tennis en juin 2022